Заградовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Заградовка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Заградовка — село в Высокопольском районе Херсонской области.